Armendaritz est un patronyme et toponyme d'origine basque qui signifie « mont rocheux de chênes pédonculés ».

La graphie académique actuelle en basque unifié Armendaritz ainsi que les graphies traditionnelles Armendáriz, Armendarits, Darmendaritz, Armendaritz, Armendariz et Darmendarits ont la même racine.

Patronyme 

 Alejandro Armendáriz, médecin argentin et homme politique, gouverneur de la province de Buenos Aires (1983-1987) ;
 José de Armendáriz, soldat espagnol et administrateur colonial ;
 Lope Díez de Armendáriz, noble et vice-roi espagnol ;
 Montxo Armendáriz, scénariste et réalisateur espagnol ;
 Pedro Armendáriz, un acteur mexicain ;
 Pedro Armendáriz Jr., acteur mexicain et le fils de Pedro Armendáriz ;
 Ramon Armendariz, arbitre de baseball américain ;
 Saúl Armendáriz, plus connu sous le nom de , lutteur professionnel mexicain.

 Carlos Armendaritz est un joueur de pelote basque.

Toponyme 

 Armendarits, commune française, située dans le département des Pyrénées-Atlantiques en région Aquitaine.

Notes et références 

Toponymie basque